Гвадалупе Тепејак има више значења:

 Гвадалупе Тепејак (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе Тепејак (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику